Уткин, Юрий:

 Уткин, Юрий Аркадьевич (род. 1964) — председатель Пермской городской Думы.
 Уткин, Юрий Васильевич (род. 1939) — советский и российский политик, депутат Госдумы.